Beihai kan avse olika platser i Kina:

 Beihaiparken, () park i centrala Peking
 Beihaisjön (), sjö i Beihaiparken
 Beihai, Guangxi (), stad på prefekturnivå i autonoma regionen Guangxi
 Haicheng, Beihai, centrala stadsdistriktet i Beihai
 Beihai Fucheng Airport, flygplats
 Beihai Gang, havsvik, Guangxi
 Beihai Xiang, socken i Yunnanprovinsen, utan närmare lägesprecisering